Althütten ist der deutsche Name mehrerer Orte:
 Althütten b. Belgard, Woiwodschaft Westpommern, Polen; siehe Dobino (Połczyn-Zdrój)
 Althütten b. Neustettin, Woiwodschaft Westpommern, Polen; siehe: Stare Łozice
 Althütten (Oberschlesien), Dorf in der Gmina Boronów, Polen, siehe Hucisko (powiat lubliniecki)
 Gemeinde im Okres Uherské Hradiště, Tschechien, siehe Staré Hutě
 Gemeinde im Okres Příbram, Tschechien, siehe Stará Huť
 Ortsteil der Gemeinde Úboč im Okres Domažlice, Tschechien, siehe Stará Huť 
 Wüstung der Gemeinde Rybník nad Radbuzou, siehe Stará Huť (Rybník nad Radbuzou)
 Neuschleichach (Gemeinde Oberaurach) auch genannt Althütten, da dort früher eine alte Glashütte stand, siehe Oberaurach
 Althütten (Gemeinde St. Martin), Ortsteil von St. Martin, Bezirk Gmünd, Niederösterreich

Siehe auch: 
 Althütte (Begriffsklärung)
 Alte Hütte
 Althaus